Intel P3 puede referirse a:

 Intel Pentium III, 6.ª generación de CPU diseñada por Intel.
 Intel 80386, 3.ª generación de CPU diseñada por Intel.

πP3